Lachowce – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie małoryckim
 Lachowce – obecnie Biłohirja, osiedle typu miejskiego na  Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie szepetowskim, na Wołyniu
 Lachowce – obecnie Podgórze, wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie bohorodczańskim, na Pokuciu
 Lachowce – obecnie Lachiwci, wieś na Ukrainie, w obwodzie zakarpackim, w rejonie użhorodzkim 
 Lachowce – obecnie Hłyniwci, wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie andruszowskim.

Linki zewnętrzne